DeWitt – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 DeWitt – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga

Hrabstwa w USA:
 DeWitt – hrabstwo w stanie Illinois
 DeWitt – hrabstwo w stanie Teksas